Gellér László (1944) magyar síugró
 Gellér László (1971) magyar kardiológus